Назарьева:
 Назарьева, Анна Владимировна (род. 1969) — советская и российская киноактриса.
 Назарьева, Капитолина Валериановна (урожд. Монкашева; 1847—1900) — русская писательница.